Ulick John de Burgh,  marquis de Clanricarde KP, PC ( - ), titré Lord Dunkellin jusqu'en 1808 et connu sous le nom de comte de Clanricarde entre 1808 et 1825, était un homme politique britannique whig.

Biographie 
Né à Belmont, Hampshire, il était le fils du général John de Burgh (13e comte de Clanricarde), et d'Elizabeth, fille de Sir Thomas Burke,  baronnet. Il est le neveu d'Henry de Burgh,  marquis de Clanricarde. Il devient comte en juillet 1808, à l'âge de cinq ans, à la mort de son père. Il a fait ses études à Eton . Il était membre de l'Église anglicane, comme son père, bien que sa mère soit catholique .

Burgh était un franc-maçon actif dans sa jeunesse. Étudiant au Christ Church, à Oxford, il a été initié à la Apollo University Lodge n° 711 (plus tard n° 357) de la Grande Loge unie d'Angleterre le 15 novembre 1820 .

Carrière politique et diplomatique 
En 1825, à l'âge de 24 ans, il est créé marquis de Clanricarde dans la pairie d'Irlande, renaissance du titre éteint à la mort de son oncle en 1797. L'année suivante, il est fait baron de Somerhill, de Somerhill, dans le comté de Kent, dans la Pairie du Royaume-Uni ce qui lui permet de siéger à la Chambre des lords. En janvier 1826, le comte de Liverpool le nomma sous-secrétaire d'État adjoint aux Affaires étrangères (aux côtés de Charles Ellis (6e baron Howard de Walden)), poste qu'il occupa jusqu'en août de la même année. En 1830, il rejoignit le gouvernement whig de Lord Grey en tant que capitaine des Yeomen of the Guard (Whip en chef à la Chambre des lords) où il est resté jusqu'en 1834 . Il a été assermenté au Conseil privé en décembre 1830.

Entre 1838 et 1840, Lord Clanricarde a été ambassadeur en Russie. En 1846, Lord John Russell le nomma ministre des Postes au sein du cabinet, poste qu'il conserva jusqu'à la chute du gouvernement, en 1852. Il occupa son dernier poste ministériel lorsqu'il fut brièvement Lord du sceau privé sous Lord Palmerston pendant quelques semaines en février 1858. En plus de sa carrière politique, il fut également Lord Lieutenant de Galway entre 1831 et 1874 . En 1831, il fut fait chevalier de l'ordre de St Patrick.

Grande famine irlandaise 
Il était un propriétaire foncier important dans le comté de Galway. Sa famille, d'origine normande avait son siège à Portumna . Pendant les années de la Grande Famine en Irlande, son bilan était mitigé. Partisan des Whigs et membre du gouvernement Russell, son objectif principal était de défendre les intérêts de la classe de propriétaires terriens anglo-irlandais . Il était le Lord Lieutenant de Galway pendant la famine et n'a pas condamné les expulsions massives de John Gerrard (et de son épouse Marcella Netterville), propriétaires de Galway à Ballinlass, Christopher St George à Connemara et Patrick Blake à Tully .

De son côté, il a souligné dans sa correspondance avec Russell et l’administration Whig en Irlande la situation critique des locataires affamés . Il a préconisé une intervention paternaliste de l'État, plutôt qu'une approche purement Laissez-faire. Il a suggéré que les travaux publics et le drainage des terres soient parrainés par l'État et a cherché à installer des dépôts de maïs à Loughrea et à Portumna pour distribuer de la nourriture . Il a fait don de fonds à des comités de secours locaux et a aidé financièrement l’émigration de locataires pauvres. Burgh n'a initié aucun programme de travaux privés sur les domaines qu'il contrôle pour les locataires, à l'instar de certains propriétaires voisins, et il n'a pas non plus amélioré l'agriculture sur les domaines .

Famille 
Lord Clanricarde a épousé l'hon. Harriet Canning (13 avril 1804 - 8 janvier 1876), fille du premier ministre George Canning, le 4 avril 1825 à Gloucester Lodge à Brompton. Le couple a eu sept enfants :

 Lady Elizabeth Joanna de Burgh (22 février 1826 - 26 février 1854) ; qui épouse Henry Lascelles (4e comte de Harewood)
 Ulick Canning de Burgh, Lord Dunkellin (12 juillet 1827 - 16 août 1867)
 Lady Emily Charlotte de Burgh (19 octobre 1828 - 10 octobre 1912) ; mariée à Richard Boyle (9e comte de Cork)
 Lady Catherine de Burgh (c. 1830 - 8 avril 1895)
 Lady Margaret Anne de Burgh (c. 1831 - 31 mars 1888); marié à Wentworth Beaumont,  baron Allendale
  (30 novembre 1832 - 12 avril 1916)
 Lady Harriet Augusta de Burgh (vers 1834 - 18 janvier 1901)

Lord Clanricarde mourut à Stratton Street, Piccadilly, Londres, en avril 1874, à l'âge de 71 ans. Son second, mais unique fils survivant, Hubert, lui succéda. La marquise de Clanricarde est décédée en janvier 1876, à l'âge de 71 ans .

Références 

Dynastie de Burgh
Ambassadeur du Royaume-Uni en Russie
Postmaster General du Royaume-Uni
Membre du Conseil privé du Royaume-Uni
Chevalier de l'ordre de Saint-Patrick
Lord-lieutenant de Galway
Lord du Sceau privé
Personnalité de la franc-maçonnerie irlandaise
Décès en avril 1874
Naissance en décembre 1802
Élève du collège d'Eton
Décès à Londres
Naissance dans le comté de Hampshire
Décès à 71 ans
Marquis de Clanricarde
Comte de Clanricarde